

Mitologia 
 Deioneo o Deione – personaggio della mitologia greca, re della Focide figlio di Eolo e padre di Cefalo, Attore, Aenetus, Asterodia e Filaco
 Deioneo o Deione – personaggio della mitologia greca, figlio di Eurito e marito di Perigune figlia di Sini di cui il padre fu ucciso da Teseo
 Deioneo o Deione – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Eracle e Megara
 Deioneo o Deione – personaggio della mitologia greca,  padre "de facto" di Dia ed ucciso dal genero Issione

Note